Radovici ist der Familienname folgender Personen:

 Corvin Radovici (1931–2017), rumänischer Schachspieler und -trainer
 Victor Radovici (1936–2013), rumänischer Theaterschauspieler und -regisseur